

Geografia 
Moggio – comune italiano in provincia di Lecco.
Moggio Reatino – frazione del comune di Rieti
Moggio Udinese – comune italiano in provincia di Udine.
Moggio – torrente affluente del Brenta.
Moggio – città dell'Etiopia

Altro 
Moggio – antica unità di misura di capacità.
Moggio nolano – antica misura di superficie.